Новоспасское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Новоспасское сельское поселение — входит в Архаринский район, Амурская область
 Новоспасское сельское поселение — входит в Барабинский район, Новосибирская область
 Новоспасское сельское поселение — входит в Ельнинский район, Смоленская область
 Новоспасское сельское поселение — входит в Первомайский район, Тамбовская область
 Новоспасское сельское поселение — входит в Заинский район, Татарстан

См. также 
 Новоспасский сельсовет
 Новоспасский сельский совет (Приазовский район) — в Запорожской области Украины.